Esistono più comuni francesi con questo nome

Fleuré – Orne
Fleuré – Vienne